Covenant bezeichnet:

in der Musik
 Covenant (Band), eine schwedische Band
 den ehemaligen Namen der norwegischen Band The Kovenant
 Covenant (Morbid-Angel-Album), ein Album der Band Morbid Angel
 Covenant (Greg-Brown-Album), ein Album von Greg Brown
 Covenant (UFO-Album), ein Album der Band UFO

in Wirtschaft und Recht
 Covenant (England und Wales), ein Rechtsinstitut in England und Wales

 Covenant, ein Rechtsinstitut im Vermögensrecht der Vereinigten Staaten
 Covenants, Vertragszusicherungen im Kreditbereich

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Covenant Beach Bible Camp, in Des Moines, Washington, ID-Nr. 05000313
 Covenant First Presbyterian Church, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 73001455

im Film
 Der Pakt (2006), Originaltitel The Covenant, ein US-amerikanischer Horrorfilm
 The Covenant (2023), ein US-amerikanischer Actionthriller
 Alien: Covenant, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film